Giardino inglese – tipologia di giardino
 Giardino inglese (Englischer Garten) – parco di Monaco di Baviera
 Giardino inglese (Parco Piersanti Mattarella) – parco di Palermo